Карабут — фамилия. Известные носители:
 Карабут, Виулен Георгиевич (1935—1981) — советский художник-иллюстратор, книжный и журнальный график.
 Карабут, Герасим — командир Острогожского слободского черкасского казачьего полка.
 Карабут, Владимир Федосеевич (1939—1999) — советский украинский философ и поэт.
 Карабут, Иван Лаврентьевич (1914—1944) — гвардии капитан, Герой Советского Союза